Ми́рко То́пич (; родился 5 февраля 2001) — сербский футболист, полузащитник клуба «Войводина».

Клубная карьера 
Мирко родился в Нови-Саде и начал футбольную карьеру в академии местного клуба «Войводина» в возрасте десяти лет. В основном составе «красно-белых» дебютировал 11 мая 2019 года в матче сербской Суперлиги против «Партизана». 13 ноября 2019 года забил свой первый гол за «Войводину» в матче против «Рада».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Сербии до 18, до 19 лет и до 21 года.

Достижения 
 Войводина
 Обладатель Кубка Сербии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Sport.de 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Воеводина»